Irus steht für:
 (13387) Irus, Asteroid
 Irus (Israel), Ort im Gan Raveh Regional Council, Zentralbezirk (Israel), Israel
 Irus (Insel), Insel im Golf von Morbihan
 Irus (Gattung), Gattung der Venusmuscheln

IRUS steht für:
 Jakob Rilling und Söhne, ein deutscher Motorgerätehersteller mit Sitz in Burladingen, Baden-Württemberg.
 International Robotic Urology Symposium, vom Vattikuti Urology Institute regelmäßig veranstaltetes Symposium

Abkürzung